SMS, Short Message Service je slanje kratkih tekstualnih poruka, a može značiti i:

 Sega Master System - Sega igraća konzola
 Seiner Majestät Schiff - brod Njegova Veličanstva
 Sudden Motion Sensor - Appleov sistem za detekciju pokreta
 SMS (tvrtka) - prehrambena tvrtka iz Splita

kratice